Национа́льный стадио́н Бразилиа и́мени Мане́ Гарри́нчи (; ранее известный просто как Стадио́н Мане́ Гарри́нчи ()) — футбольный стадион в Бразилии, располагающийся в столице страны, Бразилиа. Стадион был построен в 1974 году и первоначально вмещал 42,000 зрителей. В 2010-2013 гг. стадион был перестроен в рамках подготовки к проведению матчей Кубка конфедераций 2013 года и чемпионата мира по футболу 2014 года, после чего его вместимость увеличилась до 71 000 зрителей.
 
Стадион Манэ Гарринчи принадлежит Департаменту спорта, физического воспитания и отдыха Федерального округа. Бывшее имя было дано в честь великого футболиста Гарринчи (Манэ — это краткое имя, которым называли Гарринчу все его друзья и поклонники).

История 
Работы по строительству стадиона были завершены в 1974 году.
Стадион был открыт 10 марта 1974 года матчем между местным клубом и «Коринтиансом». Гости выиграли со счётом 2:1 и первый гол записал на свой счёт игрок «Коринтианса» Вагиньо. К моменту открытия арены Гарринче было 40 лет.

25 декабря 1982 года Гарринча сыграл на этом стадионе в течение 20 минут за местную команду «Планалтина». Это был последний матч в жизни великого футболиста. 20 января 1983 года в возрасте 49 лет он скончался. 15 декабря того же года стадиону присвоено имя Манэ Гарринчи. В память о нём на стадионе состоялся товарищеский футбольный матч с участием сборной Бразилии.

Рекорд по посещаемости стадиона был зафиксирован 20 декабря 1998 на отметке 51,000 зрителей, когда «Гама» обыграла «Лондрину» со счетом 3-0 в финале Серии B 1998. Эта победа позволила «Гаме» выиграть свой первый национальный трофей и попасть в Серию A в 1999 году.

8 декабря 2007 на стадионе Манэ Гарринчи прошел финал первого розыгрыша Кубка Бразилии среди женщин, победу в котором одержал клуб «Саад» из Сан-Каэтану-ду-Сул.

Реконструкция 
Стадион был снесён в 2010 году. На его месте был возведен новый стадион, который вмещающий 71 400 зрителей, что позволяет ему соответствовать требованиям ФИФА, чтобы он мог принять матчи Чемпионата мира 2014 года. 
В начале 2010 стадион был переименован в Национальный стадион Бразилиа, и в том же году, в апреле, началось строительство. Реконструкция включала в себя демонтаж нижнего яруса, включение верхнего яруса в новую овальную конструкцию и уменьшение размеров игрового поля, благодаря чему стадион стал полностью футбольным.

Стоимость возведения Национального стадиона — 671,2 млн реалов (381 млн долларов США). Стоимость стадиона за время его строительства выросла в три раза: с 300 до 900 млн долларов.

Реконструкция стадиона была завершена незадолго до начала Кубка конфедераций 2013 года. 
В 2014 году стадион стал одной из арен чемпионата мира по футболу, на нём были проведены семь матчей.

Стадион принял несколько матчей футбольного турнира на Летних Олимпийских играх 2016, которые прошли в Рио-де-Жанейро.

Матчи Кубка конфедераций 2013, проведенные на стадионе

Матчи чемпионата мира 2014, проведенные на стадионе

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Информация и фото стадиона
 Enciclopédia do Futebol Brasileiro, Часть 2 — Lance, Rio de Janeiro: Aretê Editorial S/A, 2001.
 Горанский И. В. «Жизнь и смерть Мануэла дос Сантоса Гарринчи». Серия «Звёзды зарубежного спорта». Издательство «Физкультура и спорт», 1988.

Футбольные стадионы Бразилии
Сооружения летних Олимпийских игр 2016 года
Здания и сооружения Бразилиа